Kruittorenstraat in Bredevoort
 Kruittorenstraat in Tholen